Павло III
 Павло III Константинопольський
 Павло Юдей